Смирнов Юрій Миколайович:
 Смирнов Юрій Миколайович ( 1938) — радянський і російський актор театру, кіно і телебачення, народний артист Росії.
 Смирнов Юрій Миколайович (1981–2014) — рядовий міліції Міністерства внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Смирнов Юрій Миколайович ( 1955) — радянський і російський історик.
 Смирнов Юрій Миколайович (1937—2011) — радянський і російський фізик-ядерник.